Ли́лия Константи́новна Кузнецо́ва (22 апреля 1945, Ленинград — 27 июня 2015, Санкт-Петербург) — советский и российский историк искусства, искусствовед. Исследователь и эксперт ювелирного искусства в России XVIII — начала XX века. Автор трех книг в серии «Петербургские ювелиры» и более 100 научных статей.

Биография 
Отец — Константин Андреевич (1911—1976) — инженер, участник Великой Отечественной войны.

Мать — Анастасия Федоровна (1914—1993) — бухгалтер; во время блокады Ленинграда, работала на оборонных предприятиях города.

С 1952 по 1963 годы успешно прошла полный курс обучения в ленинградской средней школе № 30 (В. О., Средний пр., 31), расположенной в здании бывшего Начального народного училища.

Летом 1963 г. поступает в Ленинградский государственный университет (ныне СПбГУ) на вечернее отделение кафедры истории искусства исторического факультета. Одновременно (с 26 августа) устраивается на работу в Государственный Эрмитаж, пройдя впоследствии путь от младшего музейного работника до ведущего научного сотрудника.

Закончила ЛГУ в 1969 г., защитив дипломную работу «Французский портрет второй половины XVII — начала XVIII веков в собрании Государственного Эрмитажа» (научный руководитель Н. Н. Калитина, рецензент Т. П. Знамеровская).

Научный интерес к ювелирному искусству возник в самом конце 1970-х годов, тогда же в печати стали появляться ее первые публикации, посвященные мастерам-ювелирам и их изделиям конца XVIII века, ныне — экспонатам Золотой кладовой Государственного Эрмитажа.

8 июня 1984 г. в Диссертационном совете исторического факультета Ленинградского государственного университета защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата искусствоведения «Искусство петербургских ювелиров второй половины XVIII столетия».

С сентября 1995 года и до июня 2006 года (по совместительству) вела курс лекций «Декоративно-прикладное искусство» на отделении истории искусства исторического факультета СПбГУ. Под руководством Л. К. Кузнецовой подготовлены и защищены 16 дипломных работ.

В 1980—2013 гг. выступала с докладами на конференциях — «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства» (ГТГ); «Ювелирное искусство и материальная культура» (ГЭ); «Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга»; «Эрмитажные чтения памяти Б. Б. Пиотровского»: «Пунинские чтения» (СПбГУ); «Царскосельская научная конференция» (музей-заповедник «Царское Село») и др.

Основные исследования посвящены истории ювелирного искусства в России XVIII—XIX веков и биографиям мастеров-ювелиров, работавших в Петербурге. Являлась специалистом в области атрибуции и реконструкции ювелирных предметов с драгоценными камнями и бриллиантовыми (алмазными) составляющими.

Много внимания уделяла популяризации знаний о предметах ювелирного искусства. Этому посвящен ряд статей в специализированных ювелирных и антикварных журналах («Antiq.info», «Ювелирный мир», Собраніе"). Являлась главным научным консультантом по созданию мультимедийного проекта «Сокровища Алмазного фонда России».

Похоронена на Северном кладбище.

Избранные работы 
 Петербургские ювелиры. Век восемнадцатый, бриллиантовый… М., 2009
 Петербургские ювелиры XIX века. Дней Александровых прекрасное начало. М., 2012.
 Петербургские ювелиры XIX — начала XX в. Династии знаменитых мастеров императорской России. М., 2017.
 «Аглинской купец» Луи-Давид Дюваль // Россия — Англия. Страницы диалога: Краткое содержание докладов
 V Царскосельской научной конференции. СПб., 1999. С. 88-92.
 «Чернилица» из уральской платины // 250 историй про Эрмитаж: «Собранье пестрых глав…» Кн. 1. СПб., 2014. С. 166—168.
 Бантик и нитка или «Колье Екатерины II» // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы XII научной конференции. М., 2009. С. 226—235.
 Букеты Галереи драгоценностей // Сообщения Государственного Эрмитажа. Вып. LXIII. СПб., 2005. С. 24-31.
 Венчальная императорская корона // Царское Село. На перекрестке времен и судеб: Материалы XVI Царскосельской научной конференции. Ч. I. СПб., 2010. С. 395—410.
 Георг-Фридрих Экарт и Алмазная мастерская. Его отношения с Позье и работа над короной Екатерины II // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1989. М., 1990. С. 379—391.
 Иван Никитич Бартенев // Хранители: Материалы XI Царскосельской научной конференции. СПб., 2005. С. 7-23.
 Исполненные по повелениям Екатерины II и Павла I работы петербургских ювелиров, хранившиеся в ризнице Большого собора Зимнего дворца // Собор Спаса Нерукотворного образа в Зимнем дворце как памятник духовной и материальной культуры. СПб., 1998. С. 44-47.
 К вопросу о предметах утвари, исполненных для Спасского и Воскресенского «верховых» соборов Кремля в 1677—1679 гг // Сообщения Гос. Эрмитажа. Вып. LVIII. СПб., 1999. С. 22-30.
 К вопросу об атрибуции группы ювелирных изделий конца XVIII века в собрании Государственного Эрмитажа // Проблемы развития русского искусства / Институт им. И. Е. Репина. Вып. XI. Л., 1979. С. 22-35.
 К вопросу об эволюции художественной формы и системы декорировки табакерок работы петербургских мастеров второй половины XVIII века // Проблемы развития русского искусства / Институт им. И. Е. Репина. Вып. XIII. Л., 1980. С. 40-62.
 К истории одного перстня // Сообщения Гос. Эрмитажа. Вып. LIII, Л., 1988. С. 14-16.
 К истории создания скипетра в Алмазной мастерской // Памятники культуры. Новые открытия: Письменность. Искусство. Археология. Ежегодник 1990. М., 1992. С. 414—427.
 Курьезный язык камней знатоков минералогии // Курьез в искусстве и искусство курьеза: Материалы XIV Царскосельской научной конференции. СПб., 2008. С. 230—243.
 Лаловый убор Екатерины II // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы V научной конференции. М., 2001. С. 236—243.
 Награда «за праздник» // 250 историй про Эрмитаж: «Собранье пестрых глав…» Кн. 1. СПб., 2014. С. 112—116.
 Напоминание о несостоявшемся браке // 250 историй про Эрмитаж: «Собранье пестрых глав…» Кн. 1. СПб., 2014. С. 64-69.
 О «водокшанском лале» под крестом большой короны Анны Иоанновны // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы VII научной конференции. М., 2003. С. 175—182.
 О большом «красном камне», одной описке и Симоне Ушакове // Пунинские чтения’99: Доклады и сообщения. СПб., 2000. С. 6-8.
 О времени создания в «Мастерской Ея Императорского Величества алмазных дел» креста ордена Св. Александра Невского «с цветком» // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы IX научной конференции. М., 2005. С. 196—204.
 О жемчужной диадеме, исполненной Карлом Эдуардом Болином в декабре 1841 года // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы III научной конференции / ГТГ. М., 1998. С. 155—164.
 О медальонах работы Ивара-Венфельта Бука // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы VI научной конференции. М., 2002. С. 221—227.
 О роли точности воспроизведений портретистами аксессуаров в атрибуции двух пожалованных князю Г. Г. Орлову портретов Екатерины II // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы XI научной конференции. М., 2007. С. 188—196.
 О роли ювелирно-минералогической экспертизы в атрибуции знаков инвеституры Георгия XII — последнего царя Восточной Грузии // ЭКСПЕРТИЗА произведений изобразительного искусства: 1-я научная конференция, 31 мая — 2 июня 1995 г., Москва / ГТГ. М., 1996. С. 152—160.
 О фельдмаршальском жезле в коллекции Алмазного фонда // Чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга. СПб., 2000. С. 59-62.
 О фермуаре, исполненном Карлом Эдуардом Болином в декабре 1852 года // Симпозиум «Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства». СПб., 2000. С. 241—247.
 О часах Екатерины II, исполненных мастерами Робертом Гайнамом и Леопольдом Пфистерером // Россия — Англия. Страницы диалога: Краткое содержание докладов V Царскосельской научной конференции. СПб., 1999. СПб., 1999. С. 134—138.
 Памятный дар светлейшего князя Г. А. Потемкина Екатерине II: Табакерка с портретом султана Абдул-Гамида
 // 250 историй про Эрмитаж: «Собранье пестрых глав…» Кн. 1. СПб., 2014. С. 103—107.
 Парадные сабли великого князя Александра Павловича // Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга: Материалы конференции. СПб., 2005. С. 76-90.
 Петербургский ювелир XVIII века Жан Жак Дюк // Проблемы развития русского искусства / Ин-т И. Е. Репина. Вып. XIV. Л., 1981. С. 27-39.
 Петербургский ювелир Карл Гзель (Гезель) // Ювелирное искусство и материальная культура: Семинар. СПб., 2003. С. 67-70.
 Петербургский ювелирный карат и атрибуция // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительном и декоративно-прикладного искусства. М., 2000. С. 52-53.
 Прототипы некоторых работ ювелиров Алмазного фонда СССР // Пунинские чтения-2000: Доклады и сообщения. СПб., 2000. С. 162—174.
 Работы петербургских ювелиров по созданию знаков орденов Святого Георгия и Святого Владимира в XVIII веке // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы VIII научной конференции. М., 2004. С. 198—204.
 Роль ювелирной экспертизы в уточнении предназначения украшений, входящих в гарнитур старшей дочери Павла I // Экспертиза и атрибуция произведений изобразительного искусства: Материалы X научной конференции. М., 2006. С. 156—168.
 Скрытые символы Александровской колонны // 250 историй про Эрмитаж: «Собранье пестрых глав…» Кн. 1. СПб., 2014. С. 211—218.
 Сокровища Российской Короны и Галерея драгоценных вещей Императорского Эрмитажа // Новый Эрмитаж: 150 лет со дня создания: Материалы юбилейной научной конференции. СПб., 2003. С. 116—120.
 Сотрудничество золотых дел мастера Иоахима Хассельгрена с придворной «Мастерской ЕИВ алмазных дел» в работе над парадным оружием // Страницы истории русской художественной культуры. СПб., 1997. С. 85-94.
 Табакерка с картою Крыма // 250 историй про Эрмитаж: «Собранье пестрых глав…» Кн. 1. СПб., 2014. С. 108—111.
 Табакерка Цесаревича Александра Николаевича // Немцы в государственности России. СПб., 2004. С. 41-47.
 Табакерки Фридриха II Великого — знаки берлинских контактов и вояжей престолонаследников // Из века Екатерины Великой: путешествия и путешественники: Материалы XIII Царскосельской научной конференции. СПб., 2007. С. 310—320.
 Творчество петербургского ювелира Франсуа Будде // Декоративно-прикладное искусство России и Западной Европы конца XVII—XIX веков. Л., 1986. С. 39-49.
 Эмблематика и символика в работах Жан-Жака Дюка в собрании Государственного Эрмитажа // Эрмитажные чтения памяти В. Ф. Левинсона-Лессинга: Материалы научной конференции. СПб., 2004. С. 50-54.
 Ювелир XVIII века Леопольд Пфистерер. Архивные поиски и находки // Проблемы развития русского искусства / Институт им. И. Е. Репина. Вып. IX. Л., 1977. С. 12-22.

Примечания 

Искусствоведы СССР
Искусствоведы XX века
Искусствоведы XXI века
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Выпускники исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Историки ювелирного искусства